Jacques Paul Fronton Duplantier (1764-1814), avocat, botaniste, membre de la Convention et député français.
 Jean-Bernard Duplantier (1957-), joueur français de rugby à XV.
 Jean-Marie Valentin-Duplantier (1758-1814), député au Conseil des Cinq-Cents, préfet, puis maître des requêtes au Conseil d'État. 
 Joseph « Joe » Duplantier (1976-), chanteur-guitariste et parolier français. 
 Mario Duplantier (1981-), batteur, peintre et photographe français, frère de Joe.
 Raymond Duplantier (1874-1954), avocat et homme politique français.